Jméno a příjmení David Roberts či Dave Roberts nosí více osobností:

Sport 
 David Roberts (atlet) (* 1951) – americký tyčkař 
 David Roberts (lední hokejista) (* 1970) – americký lední hokejista
 David Roberts (plavec) (* 1980) – velšský paralympijský vítěz v plavání 
 David Roberts (kriketista) (* 1976) – anglický kriketista

Umění 
 David Roberts (herec) – australský herec
 David Roberts (malíř) (1796–1864) – skotský malíř
 David Roberts (spisovatel) – anglický spisovatel a vydavatel
 Gregory David Roberts (* 1952) – australský spisovatel 
 David Thomas Roberts (* 1955) – americký skladatel
 Dave Roberts (hudebník) – anglický hudebník